Kuthy Dezső (1844–1917) zoológus, entomológus
 Kuthy Dezső (1888–1973) evangélikus püspök